
Oktawiusze (łac. Octavii) - senatorski ród rzymski. Mimo iż nie należeli do najbardziej znaczących rodzin, jej przedstawiciele osiągali ważne urzędy państwowe w ostatnich dwóch stuleciach przed naszą erą.

Drzewo genealogiczne

Oktawian August a Oktawiusze 
Gałąź z której pochodził przyszły cesarz August była stosunkowo skromna i nie ma pewności co do jej przeszłości. Mieszkali w Vellitrae (dzisiejszym Velletri), mieście Wolsków, ok. 30 km od Rzymu.

Prawdziwości związków Oktawiuszów z Velitrae z senatorskim rodem Oktawiuszów z Rzymu nie da się potwierdzić z całą pewnością. Propagandowe zabiegi zmierzające do stworzenia legendy o pochodzeniu Augusta mogły być źródłem fikcyjnych danych biograficznych łączących obie gałęzie Oktawiuszów. Z drugiej jednak strony, Augustowi zależało głównie na podkreślaniu swoich związków z Juliuszem Cezarem, ojcem przez adopcję, a nie na ukazywaniu swoich korzeni w Velitrae, co czyni ewentualną mistyfikacje mniej prawdopodobną.

Rody rzymskie
Dynastia julijsko-klaudyjska
Drzewa genealogiczne rodów rzymskich